Acasă se poate referi la:

 Acasă (film din 1984), un film de Constantin Vaeni
 Acasă (film din 2007), un scurtmetraj de Paul Negoescu
 Acasă (film din 2009), un documentar  creat de Yann Arthus-Bertrand